Tuatha Dé Danann, mitológiai nép
 Aes Dana, celtic/black metal együttes
 Aes Dana, psybient zenei projekt